Она Батлье Паскуаль (; родилась 10 июня 1999, Виласар-де-Мар, Каталония) — испанская футболистка, крайний защитник женской команды «Манчестер Юнайтед» и женской сборной Испании.

Клубная карьера  
Она родилась в городе Виласар-де-Мар, где и начала играть в футбол в молодёжной команде одноименного клуба. В 2011 году её заметили скауты «Барселоны», после чего она присоединилась к футбольной академии этого клуба.

В июле 2017 года перешла в  клуб «». 3 сентября 2017 года дебютировала за клуб в матче женской Примеры против «Леванте». Всего в сезоне 2017/18 она провела 28 из 30 матчей своей команды в рамках чемпионата, а «Мадрид» завершил сезон на 10-м месте.

В июне 2018 года перешла в «Леванте». Из-за травмы, полученной на чемпионате мира среди девушек до 20 лет в августе 2018 года, её дебют за клуб состоялся только 5 декабря 2018 года в матче против «Мадрида». За два сезона в составе «Леванте» она провела 39 матчей и забила 3 мяча в рамках испанского чемпионата.

13 июля 2020 года Она Батлье подписала двухлетний контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед». 6 сентября 2020 года дебютировала в основном составе «Юнайтед» в матче Женской суперлиги против «Челси». В сезоне 2020/21 провела за команду 23 матча (включая 19 в чемпионате) и была признана лучшим игроком сезона в составе женской команды «Манчестер Юнайтед».

Карьера в сборной 
Выступала за сборные Испании до 17, до 19 и до 20 лет. Сыграла на пяти крупных молодёжных турнирах: двух чемпионатах Европы до 17 лет (2015 и 2016 года), на чемпионате мира до 17 лет 2016 года, на чемпионате Европы до 19 лет 2017 года и на чемпионате мира до 20 лет 2018 года.

17 мая 2019 года дебютировала в составе первой женской сборной Испании в товарищеском матче против сборной Камеруна.

Достижения 
 Сборная Испании (до 17 лет)
 Победитель чемпионата Европы до 17 лет: 2015
 Финалист чемпионата Европы до 17 лет: 2016
 Третье место на чемпионате мира до 17 лет: 2016

 Сборная Испании (до 19 лет)
 Победитель чемпионата Европы до 19 лет: 2017

 Сборная Испании (до 20 лет)
 Финалист чемпионата мира до 20 лет: 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболистки на официальном сайте «Манчестер Юнайтед»

Футболистки Испании
Игроки ЖФК «Мадрид»
Игроки ЖФК «Леванте»
Игроки ЖФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки женской сборной Испании по футболу